Аннемари фон Габайн (, 4 июля 1901, Моранж, Лотарингия, Германская империя — 15 января 1993, Берлин) — немецкий востоковед, тюрколог и синолог.

Биография 
Родилась в семье генерала. Отец Аннемари, Артур фон Габайн, был выходцем из старинного гугенотского рода. Школьное образование получила в Майнце (где служил её отец) и в Бранденбурге. Закончила Берлинский университет, изучив там синологию и тюркологию, а также математику. Диссертацию защищала по китайской истории. После окончания своего образования А. фон Габайн преподавала в университетах Берлина (Гумбольдтский университет), Гамбурга, Фрибура и Анкары. Внесла большой вклад в изучение памятников из немецкого Турфанского собрания. Среди учеников А. фон Габайн следует отметить известную исследовательницу ислама Аннемари Шиммель.

Избранные работы 
 Узбекская грамматика, Лейпциг, 1945
 Древнетюркская грамматика, Лейпциг, 1950
 Древнетюркская письменность, Берлин, 1950
 Содержание и магическое значение древнетюркских текстов, Фрибур, 1953
 Уйгурское царство Хочо. 850-1250 г.г., Берлин, 1961
 Оттиски из турфанского собрания, Берлин, изд. «Академия», 1967
 Введение в изучение культуры народов Центральной Азии, Дармштадт, 1979
 Язык формы в уйгурской живописи, Висбаден, 1987

Примечания

Литература 
 Jens Peter Laut: Annemarie von Gabain (1901–1993). В: Finnisch-Ugrische Forschungen. Bd. 52 (1995), S. 367–374 (PDF-Datei; 849 kB).
 Annette Vogt: Eine seltene Karriere: Die Turkologin Annemarie von Gabain. В: Berlinische Monatsschrift. 6/1999 (online).

Востоковеды Германии
Историки Германии
Синологи Германии
Тюркологи
Члены Академии наук ГДР
Родившиеся в департаменте Мозель